Макле́ннан (, ) — шотландская фамилия. Известные носители:

 Макленнан, Гордон (1924—2011) — английский политик, Генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании (КПВ) в 1976—1989 годах.
 Макленнан, Джон Фергусон (1827—1881) — шотландский юрист и этнолог.
 Макленнан, Дэнни (1925—2004) — шотландский футболист и тренер.
 Макленнан, Кит (род. 1981) — шотландский кёрлингист и тренер.
 Макленнан, Роберт (1936—2020) — британский политик.
 Макленнан, Розанна (род. 1988) — канадская гимнастка, прыгунья на батуте, двукратная чемпионка Олимпийских игр (2012, 2016).
 Макленнан, Хью (1907—1990) — канадский писатель, профессор университета Макгилла.

Примечания